Babenhausen ist der Name folgender Orte:

 Babenhausen (Hessen), Stadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen
 Babenhausen (Schwaben), Markt im Landkreis Unterallgäu in Bayern und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen
 Babenhausen (Bielefeld), Stadtteil der kreisfreien Stadt Bielefeld in Nordrhein-Westfalen

Babenhausen findet sich in den Namen folgender Adelsgeschlechter:

 Fugger von Babenhausen

Siehe auch:

 Amt Babenhausen, ein historisches Amt der Grafschaft Hanau
 Bebenhausen, Stadtteil von Tübingen
 Bavenhausen, Ortsteil der Gemeinde Kalletal im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Meister des Babenhausener Altars, gotischer Bildschnitzer